Руслан Владимирович Нагнибеда́ (род. 5 декабря 1971 год) — российский боксёр, мастер спорта СССР и пятикратный чемпион мира по боям без правил. Является тренером по различным видам единоборств, включая тайский бокс. Среди его воспитанников чемпионы мира в различных дисциплинах. Снимается в кино в качестве каскадёра и актёра, ставит и режиссирует различные трюки и бои в фильмах российского производства.

Биография 
Руслан Нагнибеда родился по различным сведениям на Украине или в Караганде, в 1999 году переехал в Тулу, затем в 2006 году в Санкт-Петербург.

Имеет четыре высших образования: педагогическое по направлению тренер восточных единоборств, а также экономическое, техническое и юридическое.

Спортивная карьера 
Карьера Руслана Нагнибеды как бойца началась в Казахстане, где он получил титул чемпиона СССР по боксу среди юношей.

В 1999 году Нагнибеда переехал из Казахстана в Тулу, где получил титулы чемпиона мира по тхэквондо и чемпиона мира по тайскому боксу. Впоследствии Руслан стал пятикратным чемпионом мира по боям без правил и вступил в тренерский состав Федора Емельяненко. С 2005 по 2007 год был личным тренером Федора Емельяненко по тайскому боксу.

В 2006 году переехал из Тулы в Санкт-Петербург по предложению Федора Емельяненко, где впоследствии занял место в руководстве тренерского состава клуба Red Devil Fighting Team. Помимо этого, в настоящий момент Нагнибеда занимается тренерской деятельностью (клуб «Панчер», Санкт-Петербург), снимается в кино, работает в спецназе.

Спортивные достижения и награды 
По данным клуба «Панчер»:
 1987 — Мастер спорта СССР по боксу. Чемпион СССР по боксу среди юношей
 1991 — Чёрный пояс 4 дан по Тхэквондо. Чемпион мира по Тхэквондо (версии Тхыль (ITF))
 2000 — Чемпион мира по муай тай (Голландия)
 1999—2003 пятикратный чемпион мира по боям без правил (версия сейкендо)
 2012 — Орден спортивных боевых искусств заслуженного наставника республики Казахстан
 2012 — Орден мастера спортивных боевых искусств республики Казахстан

Воспитанники 
 Мурад Магомедов — победитель открытого чемпионата России по боевому самбо
 Березекова Юлия — многократная чемпионка по боям без правил
 Ким Роман — чемпион мира по тхэквондо
 Тайгамбаев Адиль — чемпион мира по тхэквондо
 Матрохина Светлана — чемпионка мира и Европы по тхэквондо
 Матрохин Дмитрий — чемпион мира по тхэквондо
 Цой Наталья — чемпионка мира по боксу
 Дыдыдмов Махач — чемпион мира по панкратиону
 Шуралев Сергей — чемпион мира по панкратиону
 Хасанов Александр — чемпион мира среди профи муай тай
 Роман Зенцов — чемпион мира по микс файт М-1
 Большаков Александр — чемпион мира по профи К-1

Карьера в кино 
В 1999 году в Санкт-Петербурге Руслану поступило первое предложение о роли в кино в качестве каскадёра. Дебютной актёрской работой Руслана Нагнибеды стала роль в фильме Виталия Мухаметзянова «Здравствуйте, мы — ваша крыша!» 2005 года.

Примечания

Ссылки 
 Руслан Нагнибеда на сайте КиноПоиск
 В Петербурге нашлись свои Джеки Чаны
 Сирот тренирует спецназ

Тренеры
Боксёры СССР
Боксёры России
Актёры России
Панкратион
Чемпионы мира по тхэквондо (ITF)
Бойцы муай-тай из России